Nunbena steht für:
 Nunbena, ein Distrikt im indonesischen Westtimor
 Nunbena (Kot’olin), ein Dorf im indonesischen Distrikt Kot’olin in Westtimor